Supercoppa spagnola 2003 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa spagnola 2003 – torneo di pallavolo maschile